Агрономовский сельсове́т — сельское поселение в Лебедянском районе Липецкой области.
Административный центр — посёлок совхоза Агроном.

История 
В соответствии с законами Липецкой области № 114-оз от 02.07.2004 и № 126-оз от 23.09.2004 Агрономовский сельсовет наделён статусом сельского поселения, установлены границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельского поселения 

Муниципальные образования Лебедянского района
Сельские поселения Липецкой области